

Događaji 
Arapi opsjeli Dubrovnik.

Rođenja

Smrti

Izvori

Vanjske poveznice